Аба́сов — азербайджанская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Абасов, Гюндус Шамсаддин оглы (1930—1995) — советский и азербайджанский актёр, библиотекарь и редактор.
 Абасов, Исмет Дурсун оглы (род. 1954) — азербайджанский государственный деятель, министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики (с 2004).
 Абасов, Курбан Абас Кули оглы (1926—1994) — генеральный директор производственного объединения «Каспморнефтегаз», народный депутат СССР.
 
 Абасов, Мазаир Гамид оглы (1918 — 2002) — азербайджанский учёный, историк, участник Великой Отечественной войны, военный лётчик.
 Абасов, Мамедали Исматович (1920 — ?) — советский военнослужащий, снайпер в годы Великой Отечественной войны.
 Абасов, Митат Теймур оглы (1927—1986) — советский дагестанский актёр театра, народный артист Дагестана.
 Абасов, Муса Абасович (1926—2012) — азербайджанский учёный, академик АН Азербайджана, член-корреспондент РАН.
 Абасов, Назарали Сафарали оглы (род. 1935) — электромонтёр Бакинского эксплуатационно-технического узла связи № 1, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абасов, Ниджат (род. 1995) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Абасов, Халил Гасангули оглы (1914—1992) — старший чабан колхоза имени Берии Имишлинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абасов, Эйюб Джебраил оглы (1905—1957) — азербайджанский писатель.



См. также 
 Аббасов

Примечания